

Astronomia 
 Zenith – forma alternativa di zenit, punto di intersezione tra la linea perpendicolare al piano dell'orizzonte passante per l'osservatore con la superficie dell'emisfero celeste visibile

Aziende 
 Zenith – azienda svizzera produttrice di orologi, creata nel 1865 da Georges Favre-Jacot
 Zenith – storico marchio e linea di spillatrici (es. ZENITH 548, del 1948) e levapunti della Balma, Capoduri & C. di Voghera (PV).
 Zenith – azienda statunitense produttrice di carburatori

Cinema 
 Zenith – film del 2010 diretto da Vladan Nikolic

Fumetti 
 Zenith Gigante – collana dedicata alle storie di Zagor
 Collana Zenit (poi Zenith) – collana edita dalla Sergio Bonelli Editore

Musica 
 Zenith – album di Maciej Meller del 2020

Pagine correlate 
 Zenit (disambigua)

Altri progetti